Dozón är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Pontevedra och regionen Galicien, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Dozón ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Dozón är huvudsakligen kuperad, men åt nordväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Dozón. Runt Dozón är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Lalín,  km nordväst om Dozón. Omgivningarna runt Dozón är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Galicien